Béléné peut désigner :
 la ville de Béléné en Bulgarie ;
 la commune de Béléné en Bulgarie ;
 l'Île de Béléné en Bulgarie ;
 le Camp de concentration de Béléné implanté sur de l'île de même nom  ;
 la Centrale nucléaire de Béléné, près de la ville de même nom.